Cunningham är ett efternamn:

Personer med efternamnet Cunningham
  Alan Cunningham
  Alexander Cunningham

  Allan Cunningham, flera personer
  Allan Cunningham (botaniker)
  Allan Cunningham (poet)
  Andrew Cunningham
  Ann Cunningham

  Briggs Cunningham (1907–2003), amerikansk racerförare, stallägare och seglare 

  Carl Cunningham-Cole
 Cecil Cunningham
  Craig Cunningham
 Chris Cunningham
  Glenn Cunningham
  Imogen Cunningham
  John Cunningham (upptäcktsresande)
  Joseph Davey Cunningham
  Joseph Thomas Cunningham
 Kenny Cunningham
  Laurie Cunningham
 Leland Cunningham
  Liam Cunningham
  Loren Cunningham
  Merce Cunningham
  Michael Cunningham
 Myrna Cunningham
  Sean S. Cunningham
  Thomas Cunninghame (1691–1759), svensk officer och adelsman
  Vashti Cunningham
  Wade Cunningham
  Walter Cunningham
  Ward Cunningham
  William Cunningham

Skotska efternamn